Good News bezeichnet:

 Good News (1947), US-amerikanische Komödie von Charles Walters
 Good News (1990), österreichischer Dokumentarfilm von Ulrich Seidl
 Good News (Album), Album von Lena Meyer-Landrut
 Good News (Musical), Musical (1927)
 Good News – Gute Nachrichten aus Stuttgart, Zeitung aus Stuttgart